Хејверхил има више значења:
 Хејверхил (Ајова)
 Хејверхил (Флорида)